Puracé (gemeente), een gemeente in het Colombiaanse departement Cauca
 Puracé (vulkaan), een vulkaan in dit gebied